Gęsianka – wieś w województwie mazowieckim
 gęsianka – rodzaj grzybów